Atuel peut désigner

Atuel, cours d'eau en Argentine, célèbre pour ses gorges (en esp. cañón del Atuel), ses marais (en esp. Bañados); affluent du Desaguadero (en esp. río Desaguadero)
 Villa Atuel, ville et district du département de San Rafael, province de Mendoza, Argentine 
 Atuel, riviere du Cameroun, affluent du